El término sucesión alude, en esta enciclopedia:

Biología
 a la sucesión ecológica;

Derecho
 al acervo hereditario, o bien masa hereditaria, sinónimos de sucesión por causa de muerte, en sentido objetivo;
 al conjunto de asignatarios, sinónimo de sucesión por causa de muerte, en sentido subjetivo;
 al derecho de sucesiones o derecho sucesorio;
 a la sucesión intestada o ab intestato;
 a la sucesión por causa de muerte como modo de adquirir los bienes por herencia o legado;
 a la sucesión testada;

Economía
 al impuesto de sucesiones, tributo que grava el patrimonio adquirido por las personas físicas a través de herencias;

Historia
 a la guerra de sucesión (página de desambiguación):

Ciencias exactas
 a una sucesión (matemática), aplicación matemática, entre las que se incluyen numerosas sucesiones notables;

Política
 a la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, una de las Leyes Fundamentales del franquismo;
 a la sucesión al Trono de España;

Religión
 a la sucesión apostólica.